Восьмиби́тная гра́фика — это растровая графика, использующаяся в видеоиграх с ограниченным восемью битами информации дисплеем.

Подобного рода графика обычно используется инди-разработчиками в виду того, что с ней заметно проще работать, вследствие чего разительно уменьшается затрачиваемое количество времени на создание видеоигр. 

В редких случаях восьмибитная графика может использоваться либо для эксплуатации ностальгии, либо же для создания бо́льшего ощущения страха в хоррор-играх из-за особого психологического эффекта «зловещей долины».

История

Отражение в культуре

Примечания

См. также 
 Пиксель
 8-битный цвет
 RPG Maker
 Битовое изображение
 Оттенки серого
 Разрешение
 Глубина цвета
 RGB

Компьютерная графика